Harel (: הראל) může mít více významů:

Příjmení 
 Dan Harel – izraelský generál a bývalý velitel jižního velitelství Izraelských obranných sil (IOS)
 Iser Har'el – bývalý ředitel izraelských zpravodajských služeb Mosad a Šin Bet
 Nori Harel – izraelský letec a pilot Izraelského vojenského letectva

Jméno 
 Harel Levy – izraelský profesionální tenista
 Harel Moyal – izraelský zpěvák
 Harel Skaat – izraelský zpěvák

Ostatní 
 Brigáda Harel – rezervní útvar IOS, dříve brigáda Palmach během izraelské války za nezávislost
 Harel (kibuc) – kibuc v Jeruzalémském distriktu

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - příjmení
Židovská příjmení